est la formule brute de plusieurs isomères.

 Furane
 2-furoate d'éthyle, numéro CAS 
 acétate de furfuryle, numéro CAS 

 Pyrane
 éthyl maltol, numéro CAS 
 4-méthoxy-6-méthylpyran-2-one, numéro CAS 

 Polyphénol
 2-méthoxy hydroquinone, numéro CAS 
 3,5-dihydroxybenzyl alcohol, numéro CAS